A gólyakalifa, az Ezeregyéjszaka meséje
 A gólyakalifa története (1825) Wilhelm Hauff meséje
 A gólyakalifa (1916) Babits Mihály regénye
 A gólyakalifa (1917) Korda Sándor filmje
 A gólyakalifa (1924) Hans Berger és Ladislaus Tuszynski filmje
 A gólyakalifa (1935) Lotte Reiniger filmje
 A gólyakalifa (2005) Gyöngyösi Levente operája
 A gólyakalifa (2012) Paul Stutenbäumer filmje Hauff meséje alapján